Marcin Kaczmarek (1867–1939) – działacz robotniczy
 Marcin Kaczmarek (ur. 1974) – polski piłkarz i trener
 Marcin Kaczmarek (ur. 1977) – polski pływak
 Marcin Kaczmarek (ur. 1979) – polski piłkarz